Markku är ett finskt förnamn. Markkus namnsdag i den finskspråkiga kalendern är 25 april.

Personer med namnet Markku
Markku Alén, finländsk racerförare
Markku Aro, finländsk popsångare
Markku Envall, finländsk författare
Markku Huhtamo, finländsk skådespelare
Markku Huhtanen, finländsk bandyspelare
Markku Huovila, finländsk konstnär, serieskapare och illustratör
Markku Into, finländsk poet
Markku Johansson, finländsk musiker
Markku Jokisipilä, finländsk historiker
Markku Jäsperi, svensk långdistanslöpare
Markku Kivinen, finländsk sociolog
Markku Kosonen, finländsk arkitekt
Markku Kuisma, finländsk historiker
Markku Laukkanen, finländsk politiker
Markku Lehmuskallio, finländsk fotograf och regissör
Markku Paasonen, finländsk författare
Markku Parviainen, finländsk taekwondoutövare
Markku Peltola, finländsk skådespelare
Markku Pusenius, finländsk backhoppare
Markku Rummukainen, finländsk meteorolog
Markku Rönkkö, finländsk författare
Markku Salminen, finländsk orienterare
Markku Salo, finländsk industriformgivare och glaskonstnär
Markku Slawyk, västtysk landhockeyspelare
Markku Suominen, finländsk musiker
Markku Söderström, finländsk skådespelare
Markku Uusipaavalniemi, finländsk curlingspelare

Referenser

Finska mansnamn